Uefa Women's Cup 2008/2009 var den åttonde säsongen av Uefa Women's Cup, och vanns av Duisburg. Turneringen hölls mellan den 4 september 2008 och den 22 maj 2009.

Första kvalomgången

Grupp A1 
Turneringen hölls i Šiauliai, Litauen.

Grupp A2 
Turneringen hölls i Niš, Serbien.

Grupp A3 
Turneringen hölls i Skiponjat, Makedonien.

Grupp A4 
Turneringen hölls i Oslo, Norge.

Grupp A5 
Turneringen hölls i Šaľa, Slovakien.

Grupp A6 
Turneringen hölls i Osijek, Kroatien.

Grupp A7 
Turneringen hölls i Neulengbach, Österrike.

Grupp A8 
Turneringen hölls i Wrocław, Polen.

Grupp A9 
Turneringen hölls i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

Andra kvalomgången

Grupp B1 
Turneringen hölls i Oslo, Norge.

Grupp B2 
Turneringen hölls i Umeå, Sverige.

Grupp B3 
Turneringen hölls i Lyon, Frankrike.

Grupp B4 
Turneringen hölls i Kalusj, Ukraina.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinaler

Final 

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor 

2008/2009
Fotbollssäsongen 2008/2009
2008 i Europa
2009 i Europa